Maul se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Günther Maul
 Günther E. Maul